Эспина́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Шод-Эг. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15065.

Коммуна расположена приблизительно в 450 км к югу от Парижа, в 105 км южнее Клермон-Феррана, в 40 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 74 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 47 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 35 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 76,6 %). Из 35 активных работали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 12 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь